Billy Gardell – attore e comico statunitense
 Jonas Gardell – scrittore e commediografo svedese
 Matthias Gardell – accademico svedese